Всего в департамент Ардеш входит 33 кантона, составляющих 3 округа.

См. также 

 Коммуны департамента Ардеш
 Департамент Ардеш

 
Списки кантонов Франции по департаментам